

Toponyme

Donji Ranković, village de la municipalité de Teslić.
 Gornji Ranković, village de la municipalité de Teslić.

Bâtiments en  
 Le Bâtiment de l'école maternelle Anđa Ranković, situé à Vršac, monument culturel de grande importance de la République de Serbie.
 La vieille maison coopérative de la famille Ranković, située à Draževac, monument culturel.
 La Maison de Momčilo Ranković située à Rajac, monument culturel protégé de la République de Serbie.

Patronyme 

 Aleksandar Ranković (1909-1983), homme politique yougoslave d'origine serbe. 
 Aleksandar Rankovic (1978-), footballeur serbe.
 Ljubisa Rankovic (1973-), footballeur serbe.